

Collegamenti esterni